Анаполис може да се отнася за:'

Градове 
 в Бразилия
 Анаполис, в щата Гояс

 в САЩ
 Анаполис, в щата Мериленд
 Анаполис, в щата Мисури

Други 
 „Анаполис“, американски филм от 2006 г.